Le qualificazioni del singolare  femminile dell'Australian Open 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Lesja Curenko (qualificata)
  Mónica Puig (primo turno)
  Gréta Arn (qualificata)
  Tatjana Maria (ultimo turno)
  Chan Yung-jan (qualificata)
  Vesna Dolonc (qualificata)
  Estrella Cabeza Candela (ultimo turno)
  Karin Knapp (qualificata)
  Julia Cohen (primo turno)
  Alexa Glatch (primo turno)
  Eva Birnerová (primo turno)
  Maria Sanchez (secondo turno)

  Maria João Koehler (qualificata)
  Duan Yingying (ultimo turno)
  Michelle Larcher de Brito (qualificata)
  Claire Feuerstein (secondo turno)
  Zheng Saisai (primo turno)
  Stéphanie Dubois (ultimo turno)
  Anastasija Rodionova (secondo turno)
  Dinah Pfizenmaier (primo turno)
  Paula Ormaechea (primo turno)
  Anne Keothavong (primo turno)
  Mariana Duque Mariño (primo turno)
  Eugenie Bouchard  (secondo turno)

Qualificate

  Lesja Curenko
  Valerija Savinych
  Gréta Arn
  Vera Duševina
  Chan Yung-jan
  Vesna Dolonc

 Akgul Amanmuradova
 Karin Knapp
 Luksika Kumkhum 
 Maria João Koehler
 Dar'ja Gavrilova
 Michelle Larcher de Brito

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 

Australian Open 2013
WTA Tour 2013